Keltismus steht für:

 Keltismus (Sprache), sprachliche Einheiten, die sich aus der Zeit und Sprache der Kelten bis in die heutigen Sprachen erhalten haben
 Keltischer Neopaganismus, neuheidnisch-keltische Ideologien und Bewegungen